

Resultados por Concelho 

Os resultados nos concelhos do Distrito de Faro foram os seguintes:

Aguiar da Beira

Almeida

Celorico da Beira

Figueira de Castelo Rodrigo

Fornos de Algodres

Gouveia

Guarda

Manteigas

Mêda

Pinhel

Sabugal

Seia

Trancoso

Vila Nova de Foz Côa 

Guarda
Legislativas 2011